KHL 2013-14 var den 6. sæson af ishockeyligaen KHL. Ligaen var i forhold til den foregående sæson blevet udvidet fra 26 til 28 hold. Den blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 54 kampe. Derefter gik otte hold fra hver konference videre til slutspillet om Gagarin-pokalen.

Finalen om Gagarin-pokalen blev vundet af Metallurg Magnitogorsk over Lev Praha med 4-3 i kampe, og dermed vandt klubben fra Magnitogorsk Gagarin-pokalen for første gang.

Hold 

Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet med KHL Medveščak Zagreb, som dermed blev det første kroatiske hold i KHL, og det nydannede hold Admiral Vladivostok. Derudover flyttede Vitjaz Tjekhov fra Tjekhov tilbage til Podolsk, efter at holdet i 2003 var flyttet i den modsatte retning, og skiftede i samme ombæring navn til HK Vitjaz. Flytningen skyldtes, at ishallen i Tjekhov kun havde en tilskuerkapacitet på 3.300, og KHL-klubbers hjemmebaner skal som minimum kunne rumme 5.500 tilskuere. Klubben havde indtil 2013 haft en undtagelsesordning for denne bestemmelse, som altså nu udløb.

De 28 hold var inddelt i to konferencer, øst og vest, med 14 hold i hver. Hver konference var yderligere inddelt i to divisioner med syv hold i hver.

Vest-konferencen

Øst-konferencen

Stillinger og resultater

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 54 kampe i grundspillet fordelt på:
 en hjemme- og en udekamp mod hvert af de øvrige 27 hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

I hver konference gik de to divisionsvindere videre til slutspillet om Gagarin-pokalen sammen med de seks bedste af de øvrige hold i konferencen. Holdene, der ikke kvalificerede sig til slutspillet, gik videre til kampene om Håbs-pokalen

Vestkonferencen

Østkonferencen

Slutspil 

Slutspillet om Gagarin-pokalen havde deltagelse af otte hold fra hver konference og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver konference seededes de to divisionsvindere som nr. 1 og 2, mens de resterende seks hold blev seedet som nr. 3-8 uafhængig af hvilken division, de tilhørte.

Skema

Konferencekvartfinaler

Konferencesemifinaler

Konferencefinaler

Finale om Gagarin-pokalen 

Finalen om Gagarin-pokalen var et opgør mellem vinderne af de to konferencefinaler.

Kilder / eksterne henvisninger 
KHL

Noter 

Sæsoner i KHL
Ishockey i 2013
Ishockey i 2014